Alain Ayroles (1968 - ), scénariste de bandes dessinées
 François Ayroles (1969 - ), auteur de bande dessinées
 Paul Ayroles (1731 - 1795), curé